El término BDD puede utilizarse como siglas para referirse a:

 Bases de datos distribuidas, tipos de bases de datos usadas en informática.
 Diagrama de decisión binario (en inglés, binary decision diagram), estructura de datos usada en informática y matemáticas.
 Desarrollo guiado por comportamiento (en inglés, behavior-driven development), un método de desarrollo de software utilizado en ingeniería de software.

Acrónimos de informática